

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Jaromierz – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Jaromierz – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja 
 Jaromierz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec
 Jaromierz – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim w  gminie Wolin

Inne 
 Jaroměř – po polsku Jaromierz – miasto w Czechach

Zobacz też 
 Jaromierz Polanowski